Miejscowości w USA:
 Diamond – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy
 Diamond – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
Gminy w USA:
 Diamond (ang. Diamond Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Diamond (ang. Diamond Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cherokee
Inne:
 Diamond – brytyjski synchrotron

Zobacz też: Diament